Riders of the Dawn (1920), een film van Jack Conway
Riders of the Dawn (1937), een film van Robert N. Bradbury
Riders of the Dawn (1945), een film van Oliver Drake